Белору́сский комите́т () — организация, созданная в 1940 году для социальной помощи лиц белоруской национальности, проживавшими в Польше во время Второй мировой войны.

Создание 
Белорусский комитет был создан в январе 1940 года в Варшаве с разрешения немецких оккупационных властей как Белорусский союз самопомощи (председатель Фабиан Акинчиц) и первоначально подчинялся Белорусскому комитету самопомощи в Берлине, с лета 1940 года стал действовать самостоятельно (председатель Николай Щорс, заместитель А. Жданович). БК имел офисы в Кракове и Бяла-Подляске и отделения в Подляском воеводстве.

Членами комитета были в основном лица белорусской национальности: довоенные жители Варшавы, беженцы из северо-восточных воеводств Польши, не пожелавшие оставаться на территории, занятой советскими войсками в сентябре 1939 года, а также солдаты Войска Польского, освобождённые из немецкого плена. В Варшаве члены Белорусского комитета получили талоны на питание лучшей категории, чем большинство польского населения, поэтому его ряды пополнились и поляками.

Задачи 
Уставной задачей организации была социальная помощь белорусам, а также культурная и образовательная деятельность, включая организацию кружков художественной самодеятельности, библиотек и проведение лекций.

Деятельность 
В марте 1942 года организация насчитывала около . Она собирала и раздавала своим членам одежду, продукты питания, карточки на покупку промышленных товаров, оказывала юридическую, медицинскую и финансовую помощь, а также открыла столовую. В целях расширения национального образования проводились лекции, дискуссионные вечера, курсы по белорусской истории и культуре, на которых выступали Ян Станкевич, Михаил Щорс, В. Гадлевский, Пётр Татаринович, Чеслав Хонявка и другие. Работали библиотека белорусской литературы, хор, оркестр, театральный кружок, проводились концерты.

Усилиями Белорусского комитета в Варшаве была открыта белорусская начальная школа с общежитием (действовала в 1942—1944 годах), а летом 1943 года был организован лагерь для её учащихся в гмине Бельск-Подляски.

Комитет способствовал созданию белорусского православно-католического прихода в Варшаве, церковного братства Святого Юрия, активно развивал издательское дело. В состав комиссии входили православные церковные комиссии, которые занимались лингвистической унификацией белорусскоязычных текстов православных и католических молитв, написанием имён.

Руководство БК стремилось восстановить белорусскую государственность, но единодушия во взглядах на тактику осуществления этой политической цели не было. Одни выступали за сотрудничество с Германией, другие ориентировались на польское подполье и западные страны, третьи сотрудничали с коммунистическим подпольем.

Фактически деятельность комитета прекратилась 1 августа 1944 года с началом Варшавского восстания. Правление комитета было переведено в Краков и номинально просуществовало до ввода советских войск в город в январе 1945 года.

Литература 
 Туронак Ю. Школа на Свентаерскай вуліцы // Беларускі каляндар, 1978.
 Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй / Пер. з польскай В. Ждановiч. Каментарыi А. М. Лiтвiна. — Мiнск: Беларусь, 1993. — 236 с. — ISBN 5-338-00960-9.
 Туронак Ю. Беларускі камітэт // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. — Т. 2 Аршыца—Беларусцы. — Мiнск: Беларуская энцыклапедыя, 1996. — ISBN 9851100358.
 Грыбоўскі Ю. Беларускі камітэт у Генерал-губернатарстве (1940—1945 гг.): Пер. з пол. // ARCHE Пачатак, № 5 (155) — 2017. — C. 17-46.

Примечания 

Организации белорусской диаспоры
Появились в 1940 году в Польше
Организации, закрытые в 1945 году